Хачмаз:

 Хачмаз — город в Азербайджане, центр Хачмазского района.
 Хачмаз — село в Огузском районе Республики Азербайджан.